Familie- og arveret er den privatretlige juridiske disciplin, som bl.a. omfatter regler for indgåelse af gyldigt ægteskab og bodeling ved skilsmisse. Også fordeling af arv i tilfælde af dødsfald er omfattet af disciplinen. Lægmanden betegner ofte familie- og arveret som familie- og arvejura.

Familie- og arveretlige emner

Indgåelse såvel som opløsning af ægteskab 
Til de familie- og arveretlige spørgsmål hører afklaring om særhæften og særråden mellem ægtefæller; foruden klarlæggelse af særeje eller formuefællesskab ved skilsmisse.

Arvesager 
Ved dødsfald findes flere typer testamenter: Notartestamente og vidnetestamente samt nødtestamente. Endvidere er arveafgift også relevant.

Sager om faderskab og sager om adoption 
En faderskabssag består af en DNA-undersøgelse af et barn med henblik på at afgøre, hvem der er far til barnet. Faderskabssagen kan bl.a. omfatte blodprøve.

Hertil kommer sager om adoption (Godsk Pedersen 2020:22 og 61 og 230f og 236).

Blandt de relevante retskilder 
De to vigtigste typer retskilder er love og retspraksis (præcedens).

Familie- og arveretlige love 
Til de relevante love hører:
 Adoptionsloven

 Arveloven

 Lov om børns forsørgelse (også kaldet børnebidragsloven)

 Børneloven

 Dødsboskifteloven

 Familieretshusloven

 Forældreansvarsloven

 Ægtefælleloven

 Ægteskabsloven

Familie- og Arveretlig retspraksis 
Den relevante retspraksis kan være nævnt i Tidsskrift for Familie- og Arveret.

Retspraksis kan omfatte bl.a. faderskabssager. Domstolsafgørelser kan også vedrøre testamentes gyldighed. Retssager om bodeling ved skilsmisse er også relevante.

Som eksempel på en relevant domstolsafgørelse kan nævnes U.1984.166/2 H om kompensation til en ugift samlevende ved parforholdets ophør.

Dertil kommer U.1998.1576 H om anfægtelse af faderskab. Endvidere findes U.2016.519 H om, hvorvidt et testamente kunne tilsidesættes.

Et eksempel på en retssag om adoption er U.2013.2484 Ø.

Se også 

 Familieret (også kaldet Familiejura)
 Familieretshuset

Litteratur 

 Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden - metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. 
 Anitta Godsk Pedersen & Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og arveret. 11. udgave 2020. Karnov Group.

Referencer 

Jura
Retsvidenskab
Juridiske discipliner
Privatret
Arveret